Billboard Music Award — музыкальная премия, вручаемая американским музыкальным печатным изданием Billboard за выдающиеся достижения артистов в музыкальных чартах и при коммерческом продвижении их творчества. Церемония вручения премии впервые была проведена в 1990 году и проводилась ежегодно в декабре, пока не была забыта в 2006-ом. Премия вернулась в 2011-ом и с тех пор проводится ежегодно в мае.

Последняя церемония вручения премии на данный момент была проведена 15 мая 2022 года и транслировалась на NBC.

Проведение премии 
В отличие от «Грэмми» и других подобных премий, определяющих лауреатов и номинантов по результатам голосования членов Национальной академии искусства и науки звукозаписи, Billboard Music Award определяет номинантов премии на основе продаж и прослушиваний их альбомов и синглов, а также гастрольной и социальной активности. Данные критерии ежегодно отслеживаются журналом Billboard и его партнёрами, такими, как Nielsen Music и . Награды 2017 года были основаны на отчётах периода с 18 марта 2016 года по 16 марта 2017 года. Награды присуждаются за лучший альбом, лучшему артисту и за лучшую песню в различных жанрах.

Церемонии

Номинации 
С 1989 года по 2006 премия ежегодно имела одни и те же категории и номинации. В 2011-ом все награды были переименованы в «Лучший [название награды]»; часть «года» больше не существует в премии. Другие награды, включая «кроссоверные» (артист классического кроссовера № 1 и альбом классического кроссовера № 1) были упразднены. По состоянию на 2017 год существует две номинации, выбираемые фанатами.

Действующие номинации 
Главными номинациями являются лучший артист, лучший альбом Billboard 200, лучшая песня Hot 100 и лучший новый артист. Эти номинации отмечены в каждой награде; другие номинации разделены по жанрам.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Лучший артист Digital Songs
 Лучшая совместная работа
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Лучшая совместная кантри-работа
 Лучший кантри-тур
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Лучшая совместная R&B-работа
 Лучший R&B-тур
 
 
 
 Лучшая совместная рэп-работа
 Лучший рэп-тур
 
 
 
 Лучший рок-тур
 
  (фанатская)
  (фанатская)

Упразднённые номинации (1990—2016) 

 Лучшая альтернативная песня
 Лучший альтернативный альбом
 Лучший альтернативный артист
 Лучший артист классического кроссовера
 Лучший альбом классического кроссовера
 Лучший артист цифровых медиа
 Лучший артист по цифровой музыке
 Лучшая цифровая песня
 Лучший EDM-артист
 Лучшая EDM-песня
 Лучший EDM-альбом
 Лучшие артисты независимого альбома
 Лучший независимый альбом
 Лучший альбом современного рока
 Лучшая песня современного рока
 Лучший новый певец
 Лучшая новая певица
 Лучшая новая группа
 Лучшая поп-песня
 Лучший поп-артист
 Лучший поп-альбом
 Лучшая песня Rhythmic Top 40
 Лучший сингл по продажам
 Лучший сингл-саундтрек года
 Лучшая новая песня
 Лучший поп-панк артист
 Milestone Award

Специальные награды

Artist Achievement Award 
 1993: Род Стюарт
 1995: Джанет Джексон
 1996: Мадонна
 1997: Гарт Брукс
 1999: Aerosmith
 2001: Джанет Джексон
 2002: Шер
 2004: Destiny’s Child
 2005: Канье Уэст

Millenium Award 
 2011: Бейонсе
 2012: Уитни Хьюстон ()
 2016: Бритни Спирс

Century Award 

 1992: Джордж Харрисон
 1993: Бадди Гай
 1994: Билли Джоэл
 1995: Джони Митчелл
 1996: Карлос Сантана
 1997: Чет Аткинс
 1998: Джеймс Тейлор
 1999: Эммилу Харрис
 2000: Рэнди Ньюман
 2001: Джон Мелленкамп
 2002: Энни Леннокс
 2003: Стинг
 2004: Стиви Уандер
 2005: Том Петти
 2006: Тони Беннетт

Icon Award 

 2011: Нил Даймонд
 2012: Стиви Уандер
 2013: Принс
 2014: Дженнифер Лопес
 2016: Селин Дион
 2017: Шер
 2018: Джанет Джексон
 2019: Мэрайя Кэри

Spotlight Award 

В 1988-ом первая премия Spotlight Award была вручена Майклу Джексону как первому в истории артисту, имеющему пять хитов № 1 с одного альбома в Billboard Hot 100. В 2012 году вторая премия была вручена Кэти Перри как второму в истории артисту (и первой певице), имеющему пять хитов № 1 с одного альбома в Billboard Hot 100.

Другие специальные награды 
 1992: Специальная награда в честь 10-летия альбома Thriller: Майкл Джексон
 1996: Специальная награда за рекорд по количеству недель на первой строчке в Billboard Hot 100 (16 недель — «One Sweet Day»): Мэрайя Кэри и Boyz II Men
 1997: Специальная награда в честь становления «Candle in the Wind 1997» самым продаваемым синглом в истории: Элтон Джон и Берни Топин
 1998: Специальная награда за самое большое количество хитов № 1 у певицы (13): Мэрайя Кэри
 2000:
 Специальная награда за самое большое количество продаж альбома за неделю: No Strings Attached, NSYNC
 Специальная награда за самое большое количество продаж альбома певицы за неделю: Oops!… I Did It Again, Бритни Спирс
 2001: Специальная награда за самое большое количество продаж альбома за неделю: Celebrity, NSYNC
 2002: Специальная награда за альбом Thriller, проведший самое большое количество недель на первой строчке Billboard 200 (37): Майкл Джексон

Победы 

Рекорд по количеству выигранных номинаций Billboard Music Awards принадлежит певцу Дрейку (27) и среди певиц Тейлор Свифт (23)

Показ 
С момента своего создания церемония вручения BMA’s транслировалась по Fox Broadcasting Network, но из-за истечения срока соглашения с сетью и других непредвиденных обстоятельств в 2007 году премия была отменена. Планы на создание новой версии премии в следующем году (совместно с AEG Live) провалились, и о премии ничего не было слышно вплоть до 2011 года.

17 февраля 2011 года журнал Billboard анонсировал возвращение премии на телевидение и перемещении трансляции с Fox на ABC; датой проведения было названо 22 мая. Новая статуэтка была создана нью-йоркской фирмой Society Awards. В 2014 году совладелец премии — компания Dick Clark Productions — начала заниматься её продюсированием. 28 ноября 2017 года было объявлено, что телетрансляция премии «переедет» на NBC в рамках многолетнего контракта.

Рейтинги

См. также 
 Billboard Japan Music Awards

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт

Billboard
Музыкальные премии США
Программы телеканала Fox
Программы телеканала American Broadcasting Company